Física: Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, obra d'Isaac Newton (1687), que estableix les bases de la mecànica clàssica.
 Matemàtiques: Principia Mathematica (Russell-Whitehead), obra de Bertrand Russell i Alfred North Whitehead (1910), sobre fonamentació de la matemàtica.